Polski kontyngent policyjny
 Polski kontyngent wojskowy